Navegar amb orelles d'ase o trasluar, acció de canviar l'orientació d'una o totes les veles, tret de lespinnaker simètric, d'un vaixell quan navega en empopada de tal manera que rebin el vent per la part contrària
 Orelles d'ase (pedagogia) antany un càstig pedagògic a les escoles primàries
 Orella d'ase o (Otidea onotica), bolet
 Orella d'ase o trompeta de la mort (Craterellus cornucopioides), bolet